Гости́ница «Интури́ст»:
 Интурист (гостиница, Москва) (1970—2002)
 Интурист (гостиница, Сочи)
 Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
 Интурист — бывшее название отеля «Дон-плаза» в Ростове-на-Дону.